Dracena steht für:

 Dracena (São Paulo), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo

Dracena ist der Familienname folgender Personen:

 Edu Dracena (* 1981), brasilianischer Fußballspieler